Gáspár Borbás (1884–1976), footballeur hongrois,
 (1980- ), joueur hongrois de handball,
Vincze von Borbás (1844–1905), botaniste hongrois.